Рафаэль Надаль — победитель турнира, переигравший в финале прошлогоднего чемпиона Гильермо Корию.

Посев 

  Роджер Федерер (Четвертьфинал)
  Марат Сафин (Третий раунд)
  Тим Хенмен (Первый раунд)
  Гастон Гаудио (Четвертьфинал)
  Карлос Мойя (Первый раунд)
  Гильермо Кориа (Финал)
  Йоахим Юханссон (Первый раунд)
  Иван Любичич (Первый раунд)

<li>  Гильермо Каньяс (Второй раунд)
<li>  Николай Давыденко (Третий раунд)
<li>  Рафаэль Надаль (Титул)
<li>  Томас Юханссон (Первый раунд)
<li>  Марио Анчич (Второй раунд)
<li>  Доминик Хрбаты (Первый раунд)
<li>  Радек Штепанек (Второй раунд)
<li>  Иржи Новак ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Masters Series Monte-Carlo 2005